Československé divize ledního hokeje 1945/1946 byla druhou nejvyšší hokejovou soutěží na území Československa.

Systém soutěže 
Soutěž se skládala ze 6 skupin po 6 účastnících. Ve skupinách se všech 6 klubů utkalo každý s každým (celkem 5 kol). Vítězové jednotlivých skupin se následně utkaly v kvalifikaci o postup do Státní ligy.

Divize sever

Divize jih

Divize střed

Divize východ

Divize Slovensko - západ 

Tabulka nezjištěna, vítězem se stal TŠKNB Bratislava

Divize Slovensko - východ 

PTS Prešov - Jednota Košice 4:2 (1:0,2:1,1:1)
Jednota Košice - PTS Prešov 2:2 (2:1,0:0,0:1)

Kvalifikace o Státní ligu

1. kolo 

SK Libeň - SK Viktoria Uherský Ostroh 6:2 (0:0,2:0,4:2)
SK Horácká Slavia Třebíč - SK Velké Popovice 5:1 (1:0,2:1,2:0)
PTS Prešov - TŠKNB Bratislava 3:5 (1:1,1:3,1:1)

2. kolo 

Týmy SK Horácká Slavia Třebíč a SK Libeň postoupily do Státní ligy

Externí odkazy 
 Historie československého a českého hokeje
 hockeyarchives.info
 Přehled sezón

Reference 

2. česká národní hokejová liga
Lední hokej v roce 1969
Lední hokej v roce 1970